Mutsaers ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Mutsaers (* 1942), niederländische Malerin und Autorin

Mutsaers steht für:
 (12368) Mutsaers, Asteroid des inneren Hauptgürtels